Mistrzostwa panamerykańskie w judo – mistrzostwa rozegrane po raz pierwszy w Hawanie w 1952 roku. Od 1996 roku odbywają się corocznie.

Edycje zawodów

Linki zewnętrzne 
 Judo inside